Mere Jeevan Saathi bezeichnet:

 Mere Jeevan Saathi (1972), indischer Film von Ravikant Nagaich
 Mere Jeevan Saathi (2006), indischer Film von Suneel Darshan